De Rally van Finland 1980, formeel 30th 1000 Lakes Rally, was de 30e editie van de rally van Finland en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 82e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Jyväskylä.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Fin
Rally van Finland